Lennart Häggroth, švedski hokejist, * 2. marec 1940, Övertorneå, Švedska, † 28. avgust 2016.

Häggroth je celotno kariero igral v švedski ligi za kluba Skellefteå AIK in Clemensnäs IF, skupno na 141-ih prvenstvenih tekmah v prvi švedski ligi. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil srebrno medaljo, in dveh Svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je bil dobitnik po ene zlate in srebrne medalje.

Pregled kariere

|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 62
|
| 5
| 7
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 62/63
|
|
| 21
|
|
|
|
|
| .892
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 63
|
| 1
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 63/64
|
| 20
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| .878
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 64
|
| 3
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 64/65
|
| 28
| 28
|
|
|
|
|
| .882
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 65/66
|
| 17
| 21
|
|
|
|
|
| .870
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Clemensnäs IF
| Švedska liga
| 69/70
|
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Clemensnäs IF
| Švedska 2. liga
| 70/71
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Clemensnäs IF
| Švedska 2. liga
| 71/72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Clemensnäs IF
| Švedska 2. liga
| 72/73
|
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Skellefteå AIK
Hokejisti Clemensnäs IF